Unión Cívica ist der Name folgender Parteien:

 Unión Cívica (Argentinien)
 Unión Cívica (Uruguay)